Mužská dvouhra Viking Open Nottingham 2021 probíhala v první polovině června 2021. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráčů. V roce 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl nejvýše nasazený Brit Daniel Evans, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Američan Denis Kudla.

Vítězem se stal druhý nasazený Američan Frances Tiafoe, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou šestku Denise Kudlu po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. V probíhající sezóně si tak 23letý Tiafoe připsal premiérové turnajové vítězství v podobě trofeje Rosse Hutchinse, které představovalo šestý singlový titul na challengerech.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Viking Open Nottingham 2021